Цеца може бити:
 Цеца (име), женско име
 Цеца, надимак женског имена Светлана
 Цеца Ражнатовић, певачица
 Цеца Славковић, певачица